Příjmení Weston má více významných lidí:

 Brett Weston (1911–1993), americký fotograf
 Cole Weston (1919–2003), nejmladší syn amerického fotografa Edwarda Westona
 Kim Weston (* 1953), americký fotograf
 Edward Weston (1886–1958), americký fotograf
 Bob Weston (1947–2012), britský kytarista
 Randy Weston (1926–2018), americký jazzový klavírista a hudební skladatel
 Ray Weston (* 1954), skotský bubeník
 Michael Weston (* 1973), americký herec

Weston je také názvem sídel:
 Weston Underwood – vesnice v Anglii v Buckinghamshire
 Weston (Connecticut) – město ve státě Connecticut v USA
 Weston (Florida) – město na Floridě
 Weston (Missouri) – město v Missouri

Externí odkazy